Areiópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Areiópolis (ort), São Paulo, 
 Areiópolis (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar